Sam Long (triathlon) (1995-), triathlète américain ;
 Jean-François Samlong (1949-), écrivain français.